

Населені пункти та їхні частини

 Констанцин — село в гміні Ґура-Свентей-Малґожати Ленчицького повіту Лодзинського воєводства
 Констанцин — село в гміні Уязд Томашовського повіту Лодзинського воєводства
 Констанцин — частина міста Констанцин-Єзьорна в Пясечинському повіті Мазовецького воєводства
 Констанцин — частина села Бжусткув у гміні Жеркув Яроцинського повіту Великопольського воєводства

Примітки